Název Doubek má více významů:
 malý dub

zeměpisné názvy
 Doubek (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ
 Doubek (Kaznějovská pahorkatina) (549,2 m) – vrchol v Kaznějovské pahorkatině, jižně od vsi Pláně v okrese Plzeň-sever
 Doubek (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Přerov

příjmení osob
 viz Doubek (příjmení)
 
jiné významy
 TJ Čechie Doubek – fotbalový klub v okrese Praha-východ